Heorhijiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) heißen die Orte in Ukraine:

 Heorhijiwka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne
 Heorhijiwka (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Heorhijiwka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Heorhijiwka (Schpola), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola
 Heorhijiwka (Sowjetskyj), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Sowjetskyj
 Heorhijiwka (Synelnykowe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe
 Heorhijiwka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Heorhijiwka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha